2-й национальный чемпионат Грузии по футболу 1991 года — турнир среди 20 клубов Высшей лиги.

Чемпионат проводился в 1 круг весной 1991 года, так как с сезона-1991/92 был запланирован переход на систему "осень-весна". По сравнению с сезоном-1990, количество участников увеличилось до 20 команд.

Снялся с соревнования Высшей лиги и был расформирован из-за событий в Южной Осетии цхинвальский «  Лиахви  ». Из Первой лиги поднялись 3 лучших клуба прошлого сезона — «Сулори» (Вани), «Маргвети» (Зестафони) и «Алазани» (Гурджаани).

Чемпионом во 2-й раз подряд стала тбилисская «Иберия», опередившая на 1 очко серебряного призёра — «Гурию» из Ланчхути. Третье место занял ФК «Кутаиси». Оказавшаяся последней «Иверия» (Хашури) провела переходный матч с победителем Первой лиги «Мретеби» (Тбилиси) и проиграла 2:3.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Отар Коргалидзе из «Гурии», забивший 14 мячей.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч: 21.06.1991. Гурия — Амирани — 6:3 (9 голов).

Самая крупная победа: 24.04.1991. Шевардени-1906 — Санавардо — 7:1, 16.05.1991. Иберия — Санавардо — 6:0, 10.06.1991. Алазани — Сулори — 7:1 (все — с разностью +6).

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat
 soccerway.com

1991
Грузия
1991 год в Грузии